Dino's (stripreeks), een stripreeks
 Dinosauriërs, een superorde van uitgestorven reptielen
 Dinoflagellaten (of Dinophyta), een populaire verkorting van de (lange) wetenschappelijke naam